Гольдштейн, Аркадий:
 Гольдштейн, Аркадий Павлович (псевдоним Аркадий Астров; 1922—2004) — театральный актёр, режиссёр, мастер художественного чтения, специалист по риторике и ораторскому искусству.
 Гольдштейн, Аркадий Фёдорович (1921—2007) — исследователь архитектуры, писатель.